Rilha-boi é o nome comum de diversas espécies vegetais:

 Ononis cintrana
 Ononis mitissima
 Ononis spinosa
 Ononis spinosa subsp. australis